Velikdentje kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Velikdentje (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Dzjebel, 
 Velikdentje (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Omurtag, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar